«Е́сли до́рог тебе́ твой дом»:

 «Если дорог тебе твой дом...» — первая строка стихотворения Константина Симонова «Убей его!», по которой часто называется всё стихотворение.
 «Если дорог тебе твой дом» — советский художественно-документальный фильм 1967 года (режиссёр В. С. Ордынский), в котором Константин Симонов был одним из сценаристов (фильм назван по первой строке стихотворения К. Симонова «Убей его!»).